Spojení písmen P a W může mít různé významy:

PW 
 PW – kód ISO 3166-2 pro Palau

.pw 
 .pw – internetová doména nejvyššího řádu pro Palau